Lauri Lepistö (ur. 19 września 1996 r.) – fiński biegacz narciarski, zawodnik klubu Kouvolan Hiihtoseura.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 18 listopada 2012 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w fińskiej miejscowości Muonio, gdzie zajął 190. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zawodnik zadebiutował 27 listopada 2016 roku w Ruce, na dystansie 15 km stylem klasycznym, gdzie uplasował się na 83. miejscu. Pierwsze pucharowe wywalczył 19 stycznia 2019 roku, podczas zawodów w Otepää, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasował się na 30. miejscu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Lepistö nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996